Cet article présente le bilan saison par saison de l'Union sportive du littoral de Dunkerque.

Bilan saison par saison

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Autres articles 
 USL Dunkerque

Liens externes 
 
 

Dunkerque